Клас Каспер Банг (; МФА , род. 28 апреля 1967, Оденсе, Дания) — датский актёр театра, кино и телевидения, музыкант. Лауреат премии Европейской киноакадемии 2017 года в категории «Лучший европейский актер» за роль в фильме «Квадрат».

Биография и карьера 
Клас Банг родился 28 апреля 1967 в Оденсе, Дания. В 1996 году окончил Датскую национальную школу исполнительских искусств, после чего несколько лет проработал на театральной сцене, затем начал сниматься в кино и на телевидении. Параллельно с актёрской деятельностью Клас занимается музыкой.

В 2017 году на экраны вышел драматический фильм Рубена Эстлунда «Квадрат», в котором Банг сыграл главную роль Кристиана в партнёрстве с Элизабет Мосс, Домиником Уэстом и Терри Нотари. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» 70-го Каннского международного кинофестиваля 2017 года. В декабре этого же года Клас Банг был отмечен за роль в этом фильме премией Европейской киноакадемии как лучший европейский актёр.

В 2018 году Банг был выбран на роль графа Дракулы в телесериале Би-би-си «Дракула».

Личная жизнь 
В 2010 году женился на стилисте Лиз Луис-Йенсен. Является отчимом двух её детей. Семья проживает в Копенгагене, Дания.

Избранная фильмография

Примечания 

Киноактёры Дании